Љано дел Капулин има више значења:

 Љано дел Капулин, Дутиохо (Санта Марија Ндуајако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано дел Капулин (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику